L’exposition à l'espace est l'exposition d’un être humain aux conditions du vide de l’espace, sans équipement de protection approprié.

Notes et références 

Astronautique
Concept de la science-fiction